Лас Пиједронас има више значења:

 Лас Пиједронас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједронас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику